Grunt, un outil pour la création de tâches automatisée
 Grunt Records, un label de musique américain
 Grünt, un magazine et une émission de radio français consacrée à la culture rap/hip-hop
 Grunt, un chant guttural